Фредерік Кіппінг — хімік. Медаль Деві за 1918 р.
 Катя Кіппінг (;  , Дрезден, НДР) — німецький політик.